Termenul „Funar” se poate referi la:

Gheorghe Funar, politician român
Funar, subdiviziune admnistrativă din Timorul de Est

Vezi și
Fânari, localitate din România
Fânațe, localități din România